Betty Nuthall ha battuto in finale Anna Harper 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Anna Harper (finale)
 Marjorie Morrill (quarti di finale)
 Eleanor Goss (secondo turno)
 Sarah Palfrey (terzo turno)

 Ethel Burkhardt (quarti di finale)
 Mary Greef (quarti di finale)
 Edith Cross (terzo turno)
 Josephine Cruickshank (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1930